Петриков () — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3159 человек. Почтовый индекс — 47704. Телефонный код — 352. В селе находится памятный знак жертв Холокоста.

Около села Петриков, к югу от города Тернополь найдено парное захоронение эпохи бронзы, вероятно относящееся к высоцкой культуре, датируемой 1100—600 годами до нашей эры.

Местный совет 
47720, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Петриків, вул. Шептицького,118а

Памятники 
 «Памятник жертвам Холокоста» — памятный знак расположенный установлен в честь жертв Холокоста села Петриков и Тернопольской области, где нацистами и коллаборационистами было убито более 100 тысяч евреев.

Примечания

Ссылки 
 Петриков на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Тернопольского района
Холокост на Украине